El nombre italiano Pietro (Pedro, en español) puede hacer referencia a:
 Pietro Maximoff, Personaje de Marvel Comics;
 Pietro Bembo, cardenal y escritor italiano;
 Pietro Ottoboni, cardenal y mecenas italiano;
 Pietro Pomponazzi, filósofo italiano;
 Pietro Nenni, líder histórico del socialismo italiano;
 Pietro Fittipaldi, piloto de automovilismo brasileño.